Ez a lap a Transformers: Robots in Disguise című sorozat epizódjainak listáját tartalmazza.

Évados áttekintés

Epizódok

1. évad (2015)

2. évad (2016)

3. évad: Minisorozat (2016)

4. évad: Combiner Force (2017)

Rövidfilmek (2015)

Jegyzetek 

Televíziós sorozatok epizódlistái